Адар () — шостий місяць у єврейському цивільному та дванадцятий місяць у релігійному календарі.
 Ясемін Адар (тур. Yasemin Adar; нар. 6 грудня 1991, провінція Баликесір) — турецька борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор.